Ronnie James Dio, Amerikaanse metalzanger
 de door Ronnie James Dio opgerichte groep Dio (band)
 Lucius Cassius Dio, Romeinse senator en geschiedschrijver van Griekse afkomst
 Dion van Syracuse, of Dio van Syracuse, adviseur van Dionysius I van Syracuse
 Dio Chrysostomus, een Griekse filosoof en redenaar
 N.C.S.V. Diogenes, studentenvereniging Diogenes, kortweg Dio genoemd
 Dio (rapper), Nederlandse rapper
 DIO Groningen, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 SV DIO, een Nederlandse amateurvoetbalclub
 Diö, een plaats in Zweden
 D.I.O., drogisterijketen in Nederland
 Dio Brando, een personage uit de manga JoJo's Bizarre Adventure